Djember (stad), een stad in de Indonesische provincie Oost-Java.
 Hr. Ms. Djember, een Nederlandse hulpmijnenveger van de DEFG-klasse.